Le pavois est un grand bouclier, dont le nom vient de la ville italienne de Pavie. Dans la marine, le pavois (un mot de la même origine que pavillon) était la couverture par l'extérieur des bastingages des vaisseaux de guerre de bandes de tissus de couleur les jours de solennité (on pavoisait le navire).  

Un grand pavois est un étendage de pavillons de signalisation (alphabet et chiffres) reliés entre eux de l'avant à l'arrière d'un bateau, en passant par les mâts. Celui-ci n'est hissé qu'à quai ou au mouillage. L'ordre de rangement des pavillons fait appel à l'étiquette navale. À la mer, seul est arboré le petit pavois, composé du pavillon national à l'arrière et à l'étrave (pavillon de beaupré) ainsi qu'en tête du ou des mats (il peut être remplacé au mat le plus haut par le pavillon national du pays honoré).

Le Grand Pavois est également le nom pour : 
Le Grand Pavois de La Rochelle, un salon nautique annuel qui se tient à La Rochelle, organisé par l'Association du Grand Pavois
Le Grand Pavois de Paris, un ensemble immobilier situé dans le  de Paris
Le Grand Pavois, un ancien cinéma de quatre salles situé dans cet ensemble
 Le Grand Pavois, le plus haut immeuble à usage d'habitation de Marseille, culminant à 102 m avec piscine au dernier étage, plus haut immeuble de la citee phocéene pendant 35 ans avant d'être détroné en 2010 par la Tour CMA-CGM, 147 m, puis en 2018 par la Tour La Marseillaise, 135 m.
Le Grand Pavois, un film de Jack Pinoteau, sorti en 1954,  avec Jean Chevrier
 Grand Pavois, la version luxe de la Frégate, une voiture Renault des années 1950

Article connexe
 Éditions du Pavois, une ancienne maison d'édition parisienne